Козорезы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Козорезы — деревня в Ошмянском районе Гродненской области.

Украина 
 Козорезы — посёлок в Драбовском районе Черкасской области.

См.также 
 Козорез